Stéphanie Dubois era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Irina Falconi.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2010, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jelena Dokić che ha battuto in finale Virginie Razzano 6–1 6–4.

Teste di serie

  Chan Yung-jan (secondo turno)
  Chang Kai-chen (primo turno)
  Alicia Molik (primo turno)
  Jelena Dokić (campionessa)

 Stéphanie Dubois (quarti di finale)
 Virginie Razzano (finalista)
 Lilia Osterloh (quarti di finale)
 Sania Mirza (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Odlum Brown Vancouver Open 2010